Heracleum laciniatum är en flockblommig växtart som beskrevs av Jens Wilken Hornemann. Heracleum laciniatum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
laciniatum